Улица А́воту (Родниковая) — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Авоту (Даугавпилс) — улица в Даугавпилсе.
 Улица Авоту (Екабпилс) — улица в Екабпилсе.
 Улица Авоту (Елгава) — улица в Елгаве.
 Улица Авоту (Лиепая) — улица в Лиепае.
 Улица Авоту (Рига) — улица в Риге, а также название прилегающего к ней района.
 Улица Авоту (Юрмала) — улица в Юрмале.